3 miejscowości w Polsce: 
 Żelichów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kluki 
 Żelichów – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Gręboszów 
 Żelichów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Cedynia